Kaple svatého Jakuba se nachází na více místech. Mohou být zasvěcené svatému Jakubu Staršímu (často též označované jako kaple svatého Jakuba Většího nebo Jakuba Apoštola) nebo méně často svatému Jakubu Mladšímu.

V Česku 
 Kaple svatého Jakuba apoštola (Císařský), okres Děčín
 Kaple svatého Jakuba (Čermákovice), okres Znojmo
 Kaple svatého Jakuba (České Budějovice), okres České Budějovice – původní hřbitovní kaple za katedrálou, zanikla
 Kaple svatého Jakuba apoštola (Doubravice), okres Ústí nad Labem
 Kaple svatého Jakuba apoštola (Hvězda), okres Česká Lípa
 Kaple svatého Jakuba (Postřekov), okres Domažlice
 Kaple svatého Jakuba (Sovolusky), okres Karlovy Vary
…a mnoho dalších.

Na Slovensku 
 Kaple svatého Jakuba (Bratislava)
…a mnoho dalších.

Související články 
 Kostel svatého Jakuba